

Sigle 
 La Familia Network – rete televisiva statunitense
 Lingua Franca Nova – lingua artificiale ausiliaria

Codici 
 LFN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Louisburg, Contea di Franklin, Carolina del Nord (Stati Uniti d'America)